Labrande peut désigner :
Labrande, ancienne commune française, aujourd'hui rattachée à Casties-Labrande
 Labranda site archéologique situé dans le district de la province de Muğla en Turquie.